Ниже представлен список футбольных стадионов Южной Америки, отсортированный по вместимости. Как правило, данные сооружения используются исключительно для соревнований по футболу. Значительно реже — по другим видам спорта, таким как лёгкая атлетика. Учтены только страны, входящие в КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) — по этой причине в таблице отсутствуют стадионы Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, которые входят в КОНКАКАФ, а также Мексики, которая хотя и принимает участие во всех значимых южноамериканских соревнованиях на уровне клубов и сборных, делает это в качестве приглашённого участника, оставаясь членом всё той же КОНКАКАФ. Представлены стадионы вместимостью свыше 40 тыс. зрителей — минимальный порог, установленный КОНМЕБОЛ для стадионов, на которых может пройти финал Кубка Либертадорес — главного международного клубного соревнования на континенте.

Относящиеся к Южной Америке географически Суринам, Гайана и Французская Гвиана выступают в соревнованиях под эгидой КОНКАКАФ; однако же в любом случае вместимость их футбольных стадионов незначительна (менее 7 тыс. зрителей).

Стадионы

Географическое расположение стадионов 
На карте представлено расположение десяти крупнейших стадионов Южной Америки, вместимость которых превышает 60 тысяч зрителей. Данные арены помечены крупным маркером. Кроме того, мелким маркером и флагом страны помечены национальные стадионы других стран, не попавших по вместимости в первую десятку. Под «национальным стадионом» понимается стадион, который на постоянной основе является домашней ареной для национальной сборной. В Венесуэле нет единого национального стадиона — в официальных матчах сборная этой страны чередует три стадиона, для товарищеских матчей выбирает другие стадионы в различных городах. Сборная Бразилии также зачастую практикует приём гостей в разных городах, но важнейшие матчи проводит всё же на Маракане.

См. также 
 Список футбольных стадионов по вместимости
 Список стадионов УЕФА 4-й категории

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сайт о стадионах мира
 Гид по стадионам
 Списки стадионов по континентам

Футбол в Южной Америке
Списки:Южная Америка